В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1301 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1301 году

Январь
14 января — Андраш III — последний король Венгрии 1290—1301 из династии Арпадов.

Февраль 
 4 февраля —  — епископ Утрехта (1296—1301)
 19 февраля —  — епископ Сора (1267—1278), епископ Риети (1278—1286), архиепископ Монреале (1286—1298), патриарх Аквилеи (1299—1301)
 20 февраля —  — японский поэт

Март 
 21 марта —  — епископ Лозанны (1273—1301)
 30 марта —  — епископ Доля (1280—1301), канцлер Франции (1297—1298)

Апрель 
 5 апреля —  — епископ Мюнстера (1275—1301)
 16 апреля или 18 апреля —  — жена Уильяма де Бошан, 9-го графа Уорик

Июль 
 18 июля —  — архиепископ Лиона (1295—1301)
  — епископ Мельфи (1278—1280), епископ Орвието (1280—1295), епископ Флоренции (1295—1301)

Август 
 15 августа —  — маркграф Бургау (1288—1301)

Сентябрь
 3 сентября — Альберто I делла Скала — подеста Мантуи (1272, 1275, 1277, сеньор Вероны (1277—1301)
 6 сентября —  — епископ Праги (1296—1301)
 27 сентября —  — японский аристократ, кампаку (1296—1298), сэссё (1298—1301)

Октябрь
 7 октября —  — епископ Аосты (1283—1301)
 10 октября —  — дочь короля Майорки Хайме II, жена Хуана Мануэля
 24 октября —  — архиепископ Неаполя (1285—1301)

Ноябрь
 9 ноября — Болеслав I Суровый — князь яворский (1278—1301), князь львувекский (1278—1281, 1286—1301), князь свидницкий (1291—1301)
 19 ноября —  — епископ Вроцлава (1292—1301)
21 ноября — Анри III д'Авогур — сеньор де Гоэлё и д'Авогур с 1281, сын Алена II, сеньора де Динан и де Майенн, и Клеменции де Бофор, дочери Алена де Бофор.
 25 ноября —  — епископ Кульма (1292—1301)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Виоланта Арагонская — королева-консорт Кастилии и Леона (1252—1284), жена Альфонсо X
 Геворг Скевраци — армянский учёный, вардапет, оратор, писатель, политический деятель.
  — банкир Любека
 Жан I де Грайи — сенешаль Гаскони (1266—1268, 1278—1287), сенешаль Иерусалимского королевства (1272—1276)
 Захид Гилани — средневековый иранский поэт и общественный деятель, суфийский дервиш, глава (муршид камаль) ордена Захидийя в Лахиджане.
 Иаков Бьянкони — святой римско-католической церкви .
 Лев Данилович — князь перемышльский (ок 1240—1301), князь холмский и галицкий (1264—1301), князь волынский (1292—1301)
 Лже-Маргарет — самозванка, выдававшая себя за Маргарет Норвежскую Деву, королеву шотландцев. Казнена.
 Роланд Борша — воевода Трансильвании (1282, 1284–1294)
 Хайду (Угэдэид) — внук монгольского каана Угэдэя, фактический правитель Чагатайского улуса (1271—1301)
 Чака — сын беклярбека Золотой Орды Ногая, правитель Болгарии (1299—1300), казнён
  — архиепископ Калочи (1278—1201), канцлер Венгрии (1278—1279, 1290—1301), короновавший Вацлава III как короля Венгрии

См. также 
 Список умерших в 1300 году
 Список умерших в 1302 году

Умершие в 1301 году
1301